Zahrada může být:
 zahrada, lidmi upravený pozemek s uměle vysázenou vegetací
 Zahrada (Kaly), část obce Kaly v okrese Brno-venkov
 Zahrada (film), slovenský film z roku 1995
 MJ-S 3 Zahrada – pěchotní srub u jihomoravské obce Šatov, okres Znojmo

 různé významy (rozcestníky)
 Anglická zahrada
 Konventní zahrada
 Opatská zahrada
 Rajská zahrada

Související články 
 Zahrady
 :Kategorie:Zahrady
 Seznam článků s názvem začínajícím na „Zahrada“
 Seznam článků s názvem obsahujícím „Zahrada“